Натали Деши и Вера Звонарева — победительницы турнира

Прошлогодние чемпионки — Лиза Реймонд и Саманта Стосур — защищали свой титул в качестве первых сеянных и дошли до полуфинала.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Полуфинал)
  Чжэн Цзе /  Янь Цзы (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меган Шонесси (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне (Полуфинал)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Четвертьфинал)
  Динара Сафина /  Катарина Среботник (Финал)

<li>  Элени Данилиду /  Анабель Медина Гарригес (Отказ)
<li>  Мартина Навратилова /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
<li>  Саня Мирза /  Лизель Хубер (Третий раунд)
<li>  Хисела Дулко /  Мария Елена Камерин (Первый раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)
<li>  Марион Бартоли /  Шахар Пеер (Второй раунд)
<li>  Жанетта Гусарова /  Елена Лиховцева (Третий раунд)
<li>  Эмили Луа /  Николь Пратт (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые